Mandari peut désigner :
 les Mandari, un peuple du Soudan du Sud
 le mandari, une langue nilotique

Voir aussi